Termin -{S16}- ima više značenja.

 S-oznake, S16: Čuvati od izvora plamena - Zabranjeno pušenje
 Čery S16, kineski model automobila